Kiltsi (Haapsalu), een plaats in de gemeente Haapsalu, Estland
Kiltsi (Väike-Maarja), een plaats in de gemeente Väike-Maarja, Estland

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing